Denumirea de origină germană Esch poate însemna:

Comune, orașe, locuri
 cantonul Esch-an-der-Alzette din Luxemburg
 comuna Esch (bei Wittlich) din districtul Bernkastel-Wittlich, landul Renania-Palatinat
 comuna Esch (bei Gerolstein) din districtul Vulkaneifel, landul Renania-Palatinat
 orașul Esch-sur-Alzette din Luxemburg
 comuna Esch-Sauer din Luxemburg

Numeroase cartiere de orașe din Germania, Austria și Olanda

Ape, râuri:
 râul Esch din Franța, afluent al Moselei

Clădiri:
 castelul Bourg Esch din Franța
 gara Ibbenbüren-Esch de pe linia ferată Löhne–Rheine din landul Renania de Nord - Westfalia

Nume de familie:
 Adolf von der Esch (1861–1937), locotenent german
 Albert Esch (1883–1954), arhitect de grădini austriac
 Arno Esch (1928–1951), politician german
 Arnold Esch (1885–1935), arhitect german
 Björn von der Esch (1930–2010), politician suedez
 Eric Esch (n. 1966), boxeur american
 Franz-Rudolf Esch (n. 1960), economist german
 Hans von der Esch (1862–1934), locotenent german
 Hans-Georg Esch (n. 1964), fotograf german
 Hansjoachim von der Esch (1899–1976), diplomat german
 Hermann Esch (1879–1956), architekt german
 Horst-Dieter Esch (n. 1943), antreprenor german
 Johannes Rudolf Esch (n. 1922), architekt german
 John J. Esch (1861–1941), politician american
 Josef Esch (1784–1854), arhitect și funcționar german
 Josef Esch (n. 1956), antreprenor german
 Karl von Esch (1823–1899), mareșal locotenent austriac
 Karl Esch (1852–1939), mareșal locotenent austriac
 Karl-Heinz Esch (n. 1939), jucător de fotbal german
 Karl Wilhelm von der Esch (1827–1880), maior german
 Marvin L. Esch (1927–2010), politician american
 Mathilde Esch (1820–1904), pictoriță austriacă
 Max von der Esch (1853–1935), general german
 Michael Esch (1869–1938), iezuit și astronom german
 Nicolaus van Esch (1507–1578), teolog olandez
 Rüdiger Esch (n. 1966), musician și autor german
 Tobias Esch (n. 1970), neurobiolog german